Santa Eulalia, appellation espagnole et portugaise signifiant «  » en français, peut aussi désigner :

Toponymie

Santa Eulalia de Gállego, municipalité située dans la province de Saragosse ;
 Santa Eulalia de la Peña, municipalité située dans la province de Huesca  ;
 Santa Eulalia de Oscos, municipalité située dans la province et communauté autonome des Asturies ;
 Santa Eulalia de Tineo, municipalité située dans la province et communauté autonome des Asturies ;
 Santa Eulalia del Campo, municipalité située dans la province de Teruel ;
 Santa Eulalia del Río, municipalité située sur l'île d'Ibiza, dans la province et communauté autonome des îles Baléares ;
 Santa Eulalia la Mayor, municipalité située dans la province de Huesca ;
 Santa Eulàlia de Riuprimer, municipalité située dans la province de Barcelone ;
 La , arrondissement municipal (), situé entre les municipalités de Sax et de Villena, près d'Alicante dans la province d'Alicante ;
 Santa Eulalia de Puigoriol, localité dans la province de Barcelone.

homonymies exactes :
 Santa Eulália, paroisse civile de la municipalité d'Arouca, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
 Santa Eulália, paroisse civile de la municipalité d'Elvas, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
 Santa Eulália, paroisse civile de la municipalité de Seia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
 Santa Eulália, paroisse civile de la municipalité de Vizela, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 homonymies partielles :
 Santa Eulália de Arnoso, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Santa Eulália de Rio Covo, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 « Santa Eulália de Sobrosa », nom alternatif de Sobrosa, ville et paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord.

Santa Eulalia, municipalité située dans le département de Huehuetenango ;

Santa Eulalia, municipalité située dans l'État de Chihuahua.

Bateau 
 Santa Eulàlia est une goélette à trois mâts espagnole.

Voir aussi 
 Page d'homonymie  : saintes ayant porté ce nom ;
 Page d'homonymie  : localités portant ce nom en langue française ;

Homonymie de toponyme